VI Vandaag (2012), televisieprogramma van RTL 7
 Vandaag Inside (eerder VI Vandaag geheten), televisieprogramma van SBS6